

Musica 
 Open Arms  – singolo dei Journey del 1982, dall'album Escape, interpretata anche da Mariah Carey
 Open Arms  – singolo di Tina Turner del 2004, dall'album All the Best
 Open Arms  – singolo di Gary Go del 2009, dall'album Gary Go

Altro 
 Proactiva Open Arms – associazione non governativa spagnola